Коротича́нский либо  Коротыча́нский поселко́вый сове́т до 2020 года входил в состав Харьковского района Харьковской области Украины.

Административный центр поселкового совета находился в пгт Коротич.

История 
 1921 — дата образования Коротичанского сельского Совета депутатов трудящихся в составе Харьковского уезда Харьковской губернии Украинской Советской Социалистической Республики.
 С 1923 года — в составе Харьковского округа, с 1932 — Харьковской области УССР.
 1938 — совет стал из сельского поселковым одновременно с получением Коротичем статуса посёлок городского типа (пгт).
 Осень 2020 — после 17 июля 2020 в рамках административно-территориальной реформы по новому делению Харьковской области данный поссовет был ликвидирован; входящие в него населённые пункты и его территории присоединены в полном составе к Песочинской территориальной поселковой общине как «староство».

Населённые пункты совета 
 посёлок городского типа Коро́тич (либо Коро́тыч)
 посёлок Но́вый Коро́тич (до 2016 - Коммуна́р)
 село Ста́рая Моско́вка

См. также 
 Песочинский поселковый совет

Примечания 

Поселковые советы Харьковского района
Коротич